Алёшино или Алешино — название населённых пунктов:

Россия 
Вологодская область
 Алёшино — деревня в Вашкинском районе.
 Алёшино — деревня в Вологодском районе.
 Алёшино — деревня в Кирилловском районе.

Калужская область
 Алешино — деревня в Медынском районе.

Костромская область
 Алешино — деревня в Макарьевском районе.

Красноярский край
 Алешино — деревня в Канском районе.

Московская область
 Алешино — деревня в Воскресенском районе.
 Алешино — деревня в Дмитровском районе.
 Алешино — деревня в Егорьевском районе.
 Алешино — деревня в Пушкинском районе.
 Алёшино — деревня в Рузском районе.
 Алёшино — деревня в Шатурском районе.

Нижегородская область
 Алешино — деревня в городском округе Семёновский.
 Алешино — деревня в Тонкинском районе.
 Алешино — деревня в городском округе Шахунья.

Новгородская область
 Алёшино — деревня в Боровичском районе.

Пермский край
 Алешино — деревня в Ильинском районе.
 Алешино — деревня в составе города Краснокамск.
 Алешино — деревня в Юсьвинском районе.

Рязанская область
 Алёшино — деревня в Касимовском районе.
 Алешино — село в Сасовском районе.

Тверская область
 Алешино — деревня в Весьегонском районе.
 Алешино — деревня в Рамешковском районе.
 Алешино — деревня в Селижаровском районе.

Тульская область
 Алешино — деревня в Кимовском районе.

Ярославская область
 Алешино — деревня в Некоузском районе.
 Алешино — деревня в Первомайском районе.
 Алешино — деревня в Ростовском районе.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Алёшино — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе.

См. также 
 Малое Алёшино
 Большое Алешино